Карузы — название населённых пунктов:

Россия 
 Карузы — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Карузы — деревня в Опочецком районе Псковской области.